Dorothée de Danemark est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Dorothée de Danemark (1504-1547), fille de Frédéric  de Danemark et d'Anne de Brandebourg, épouse d'Albert de Brandebourg-Ansbach ;
 Dorothée de Danemark (1520-1580), fille de Christian II de Danemark et d'Isabelle d'Autriche, épouse de Frédéric II du Palatinat ;
 Dorothée de Danemark (1528-1575), fille de Frédéric  de Danemark et de Sophie de Poméranie, épouse de Christophe de Mecklembourg ;
 Dorothée de Danemark (1546-1617), fille de Christian III de Danemark et de Dorothée de Saxe-Lauenbourg, épouse de Guillaume de Brunswick-Lunebourg.

Homonymie dynastique